Jan Bienias (1839-1915) – działacz społeczny i samorządowy, członek C.K Rady Powiatowej w Jaśle,
 Jan Bienias (1919-1944) – podporucznik Wojska Polskiego, powstaniec warszawski, cichociemny